Seiller steht für:

 Seiller (Adelsgeschlecht), Familie des österreichischen Beamten- und Militäradels

Seiller ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys von Seiller (1833–1918), österreichischer Diplomat
 Johann Georg Seiller (1663–1740), Schweizer Kupferstecher
 Johann Kaspar von Seiller (1802–1888), österreichischer Jurist, Bürgermeister von Wien (1851–1861)
 Marina Seiller-Nedkoff (* 1944), österreichische Malerin
 Viktor Seiller (1880–1969), Generalstabsoffizier der österreichisch-ungarischen Monarchie

Siehe auch:
 Seiler